Гірода (комуна), Гірода (рум. Ghiroda) — комуна у повіті Тіміш в Румунії.
 Гірода (рум. Ghiroda) — село у повіті Тіміш в Румунії.